Его́р Пло́тников:
 Плотников, Егор Андреевич (1806—1883) — русский купец, Городской голова Архангельска (1859—1868, 1879—1883).
 Плотников, Егор Юрьевич (род. 1980) — российский учёный-биолог, профессор РАН.